Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2000./01. Od sezone 2001./02. 2. HRL potaje drugi rang prvenstva (radi ukidanja 1.B lige).

Ljestvice

Jug

Jug 1

Jug 2

Doigravanje za prvaka

Sjever

Središte

Istok

Zapad

Izvori 
 RK Cetinka
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 2000./01. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

Poveznice 
 1.A HRL 2000./01.
 1.B HRL 2000./01.
 Hrvatski kup 2000./01.

2000-01
m-2